Strana prikazuje diskografiju singlova Majkla Džeksona i uključuje pozicije na listama singlova koje je pevač izdao u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), Ujedinjenom Kraljevstvu (UK), Australiji (AU) i Kanadi (KAN).

Solo 

Beleške
 1 Remiks pesme Sivila i Kola je zauzimao 14. poziciju u UK i 18. u Australiji. 
 2 Dens remiks Davida Moralesa je zauzeo 43. poziciju u UK.
 3 Izdat samo van SAD-a i Kanade.
 4 Izdat za radio i u vidu vinil i cd formata. Odgovarajući spot nije snimljen.
 5 Izdat samo u SAD-u.
 6 Nikada zvanično izdat.
 7 Izdat samo u SAD-u, Kanadi i Australiji.

Saradnje i druga izdanja

Sertifikacije

Reference 
 -{Michael Jackson charts 1}- sadrži informacije o prodaji singlova.
 -{Michael Jackson charts 2}- sadrži informacije o prodaji Motauna.

Izvori 

Majkl Džekson
Мајкл Џексон синглови
Мајкл Џексон синглови
Мајкл Џексон синглови